Manuel Moreno puede referirse a:

 Manuel Moreno Barranco (1932–1963), escritor español;
 Manuel Moreno Fraginals (1920–2001), historiador cubano;
 Manuel Moreno Jimeno (1912-1993), poeta peruano;
 Manuel Moreno Junquera Moraíto Chico (1955–), guitarrista español;
 Manuel Moreno Maya El Pele (1954–), cantaor español;
 Manuel Moreno Torres (1912–1980), ingeniero mexicano;
 Manuel Moreno Valle (1782–1857), político argentino.
 Manu Moreno (1947), jugador y entrenador de baloncesto español.
 Manuel Moreno Expósito (1940), futbolista español.

en:Manuel Moreno